Adrián Rodríguez puede estar referido a:

 Adrián López Rodríguez (1987-), futbolista español.
 Adrián Murcia Rodríguez (1991-), futbolista español.
 Adrián Rodríguez (1988-), actor y cantante español.
 Adrián Rodríguez, productor y DJ de origen alemán.
 Adrián Vicente Rodríguez (1851-1934), ilusionista de origen español.
 Adrián Rodríguez (1996-), piloto de skeleton español.